Lista orașelor după mărime din Barbados

Orașe

Vezi și 
 Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 Barbados Government 
 World Gazetteer - Localități din Barbados
 City Info Barbados

Barbados